René De Clercq kan betekenen:
 René De Clercq (schrijver), een Vlaams auteur.
 René De Clercq (veldrijder), een Vlaams veldrijder